Montcabrier puede referirse a: 

 Montcabrier, comuna francesa situada en Lot.
 Montcabrier, comuna francesa situada en Tarn.